C9orf3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 819 амінокислот, а молекулярна маса — 93 572.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, амінопептидаз, металопротеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Протеази
Некатегоризовані білки